Petri Varis (né le  à Varkaus en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Karhu-Kissat, il débute avec l'équipe première dans la I divisioona en 1987. Il découvre la
SM-liiga en 1991 avec l'Ässät. Il est choisi au sixième tour, en cent-trente-deuxième position par les Sharks de San José lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1993. Il remporte la Coupe d'Europe 1994-1995 et 1995-1996 et la SM-liiga 1994, 1996 et 1997 avec le Jokerit. Il joue un match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks de Chicago le  face à San José. Il ajoute à son palmarès la Coupe continentale 2002 avec le ZSC Lions. Il met un terme à sa carrière en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

I divisioona 
1989 : nommé recrue de la saison.

SM-liiga 
 1992 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.
 1996 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.
 1996 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1996 : remporte le Trophée Jari-Kurri.
 1997 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1997 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1986-1987|| Karhu-Kissat Helsinki U18|| Finlande U18|| 16|| 9|| 15|| 24|| 24|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Karhu-Kissat Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Karhu-Kissat Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 8|| 7|| 3|| 10|| 6|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Karhu-Kissat Helsinki|| I divisioona || 42|| 9|| 15|| 24|| 21|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Karhu-Kissat Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 7|| 4|| 5|| 9|| 10|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Karhu-Kissat Helsinki|| I divisioona || 44|| 18|| 19|| 37|| 26|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Karhu-Kissat Helsinki|| I divisioona || 42|| 30|| 24|| 54|| 44|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| KooKoo Kouvola|| I divisioona || 44|| 20|| 31|| 51|| 42|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Ässät Pori || SM-liiga|| 36|| 13|| 23|| 36|| 24|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 1992-1993|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 46|| 14|| 35|| 49|| 42|| 8|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 1993-1994|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 31|| 14|| 15|| 29|| 16|| 11|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| rowspan=2|1994-1995|| Haukat Järvenpää || I divisioona || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 47|| 21|| 20|| 41|| 53|| 11|| 7|| 2|| 9|| 10
|-
| 1995-1996|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 28|| 28|| 56|| 22|| 11|| 12|| 7|| 19|| 6
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 36|| 23|| 59|| 38|| 9|| 7|| 4|| 11|| 14
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki|| LEH|| 6|| 2|| 8|| 10|| 2|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Ice d'Indianapolis || LIH|| 77|| 18|| 54|| 72|| 32|| 5|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 1998-1999|| Kölner Haie|| DEL|| 52|| 10|| 25|| 35|| 22|| 5|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 53|| 21|| 25|| 46|| 44|| 10|| 0|| 5|| 5|| 14
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 56|| 27|| 43|| 70|| 38|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2001-2002|| ZSC Lions || LNA || 9|| 2|| 2|| 4|| 6|| 10|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| GCK Lions || LNB|| 16|| 6|| 15|| 21|| 29|| 2|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2002-2003|| GCK Lions || LNB|| 28|| 16|| 21|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 55|| 9|| 19|| 28|| 38|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 56|| 13|| 17|| 30|| 28|| 12|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 2005-2006|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 56|| 18|| 13|| 31|| 56|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 54|| 17|| 28|| 45|| 56|| 10|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2007-2008|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 28|| 3|| 8|| 11|| 16|| 13|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2008-2009|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2

| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 3|| 5|| 2|| +4|| align="left"| Cinquième place

Références

Liens externes  
  
  
 

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Tappara
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Kölner Haie
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur du KooKoo Kouvola
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Varkaus
Naissance en mai 1969
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Jari-Kurri